Casiguran est le nom de deux municipalités des Philippines :
 Casiguran, une ville de la province d'Aurora,
 Casiguran, une ville de la province de Sorsogon.